Xuân Hưng (Đồng Nai), een xã in huyện Xuân Lộc, provincie Đồng Nai.
 Xuân Hưng (Thanh Hóa), een xã in huyện Thọ Xuân, provincie Thanh Hóa.